Derry (Noord-Ierland) of Londonderry, een stad in Noord-Ierland
County Londonderry, een graafschap van Noord-Ierland
Londonderry (New Hampshire), een stad in de Verenigde Staten
Londonderry (Vermont), een stad in de Verenigde Staten
Londonderry (West-Australië), een spookdorp in West-Australië